Kreuzspitze är en bergstopp i Österrike.   Den ligger i distriktet Politischer Bezirk Innsbruck Land och förbundslandet Tyrolen, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Wien. Toppen på Kreuzspitze är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Kreuzspitze är huvudsakligen bergig, men den allra närmaste omgivningen är kuperad. Den högsta punkten i närheten är Olperer,  meter över havet,  km sydost om Kreuzspitze. Runt Kreuzspitze är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Innsbruck,  km nordväst om Kreuzspitze. 

Trakten runt Kreuzspitze består i huvudsak av gräsmarker.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Tyrolen
Berg i Österrike 2000 meter över havet eller högre